Клан О'Доннелл — давній ірландський клан, однойменна королівська династія, що правила на півночі Ірландії в королівстві Тірконнелл.

О'Доннелл () — прізвище.

 Гільєрмо О'Доннелл (1936—2011) — аргентинський політолог, з кінця 1970-х років працював у США.
 Кріс О'Доннелл ( 1970) — американський актор.
 Шон О'Доннелл ( 1971) — канадський хокеїст, захисник.
 Френсіс О'Доннелл ( 1954) — ірландський дипломат.